Това е списък на всички победители в Първенството по шахмат на Азербайджан. Първото първенство е проведено през 1934 г., когато Азербайджан е част от Закавказка СФСР. Шампионатите продължават да се провеждат с прекъсвания в Азербайджанска ССР до 1945 г., когато започват да се организират ежегодно. Това продължава и днес в независима Азербайджан.

Индивидуални първенства

Източници

Външни препратки 
   Азербайджанската федерация по шахмат (ACF) 

Азербайджан
Шахмат в Азербайджан